Александр Андреевич Спицын (, Яранск, Российская империя — , Ленинград, РСФСР) — русский и советский археолог, профессор, член-корреспондент АН СССР (1927). С 1892 года — сотрудник Императорской Археологической комиссии (в 1919 году преобразована в Российскую академию истории материальной культуры (РАИМК)), Императорского Русского археологического общества.

Крупнейший специалист по средневековым русским надписям. Занимался изучением, систематизацией, каталогизацией древностей России (скифо-сарматские, волжско-камские, славянские, бронзового века). Одним из первых в России применил многие передовые методы изучения древностей, в частности, сравнительно-типологический и картографический. Датировал многие важнейшие археологические памятники.

Краткая биография 
Родился  в городе Яранске Вятской губернии. Детство провёл в городе Котельниче. В 1878 году, окончив Вятскую мужскую гимназию, поступил в Петербургский университет. Ещё в студенческие годы написал первую статью, посвящённую проблеме так называемых «длинных курганов».

В кандидатской диссертации отстаивал собственную точку зрения, согласно которой подверг сомнению достоверность основного источника по ранней истории славянской Вятки — «Повесть о стране Вятской» (Хлыновский летописец) — и, как следствие, заселение Вятского края из Новгородчины (как считалось тогда). Эта теория противоречила традиционным взглядам авторитетных историков (Н. М. Карамзин, Н. И. Костомаров), и кандидатскую диссертацию Спицыну защитить не удалось, в результате чего он был вынужден выбрать другую тему работы. Спицын составил «Каталог древностей Вятского края», в которой впервые систематизировал все известные сведения по археологии Вятского края, и в 1882 году успешно защитил её, получив учёную степень.

После окончания университета в течение десяти лет работал учителем литературы и истории в Вятской женской гимназии. Занялся изучением истории, активно собирал письменные источники, опубликовал несколько статей по истории и археологическим древностям Вятского края, составил библиографию «Вятских губернских ведомостей».

В 1891 году, находясь в Боровске с исследовательскими целями, Спицын несколько дней гостил у своего одноклассника по Вятской гимназии — Константина Циолковского, преподававшего в то время математику в Боровском училище. Спицын помог Циолковскому издать его первую книгу о металлическом дирижабле оригинальной конструкции. Переписка между учёными продолжалась до 1931 года.

В 1892 году Спицын переехал в Санкт-Петербург, где принял активное участие в работе Российской Императорской Археологической комиссии и в Русском археологическом обществе. Проявил себя горячим сторонником развития славяно-русской археологии. В июле 1892 года участвовал в международном конгрессе доисторической антропологии в Москве, где выступил с рефератом «Костеносные городища на Северо-востоке России». По заданию Московского археологического общества провёл ряд экспедиций по исследованию древних памятников Вятской губернии, результатом которых стала книга «Археологические разыскания о древних обитателях Вятского края» (1893).

С 1909 года читал лекции по археологии и русской исторической географии в Петербургском университете.

Вспоминаю, что когда Александр Андреевич вступал в число приват-доцентов Петербургского университета, получить это звание можно было только после сдачи магистерских экзаменов и прочтения на историко-филологическом факультете двух пробных лекций, одной на тему по своему выбору, другой на тему, предложенную факультетом. Историко-филологический факультет во внимание к трудам и заслугам Александра Андреевича, освободил его и от экзаменов и от пробных лекций. <…> В мою бытность членом факультета подобного рода исключение из общепринятых правил было сделано только для А. А. Спицына.

По приглашению известного историка и искусствоведа А. И. Анисимова, Спицын читал лекции по археологии в Новгородской мужской учительской семинарии. Дальнейшая научная и исследовательская деятельность Спицына также была тесно связана с Новгородом. Он был избран почётным членом Новгородского общества любителей древности, а летом 1911 года принял участие в работе XV Всероссийского археологического съезда, проходившего в этом городе. С 1914 года, кроме общего курса по русской археологии, читал лекции по исторической географии в университете и в Императорском Петербургском Археологическом институте (ИПАИ).

На территории Новгородской губернии Спицын также проводил археологические раскопки: в селе Бронницы Новгородского уезда, селе Удрай Крестецкого уезда. В 1917 году вёл археологические наблюдения за работами на Нередицком холме.

После Октябрьской революции Спицын стал членом Государственной Академии истории материальной культуры (ГАИМК) со дня её основания (1918). В 1919 году Спицын заведовал в ГАИМК разрядом русских, финских и литовских древностей, тогда же организовал две комиссии — по изучению русской нумизматики и русской миниатюры. В 1929 году — член-корреспондент Академии наук СССР.

А. А. Спицын скончался  в Ленинграде и был похоронен на Смоленском кладбище.

Научная работа 
Спицын был крупным знатоком волжско-камских и славянских древностей, а также древностей бронзового века, описанные им в огромном количестве. В то же время, непосредственно раскопками учёный занимался мало, сосредоточив свои силы на изучении и издании различных научных материалов. Всеобщей известностью пользуется составленная им картотека археологических памятников, находящихся на территории бывшего СССР (хранится в Петербургском отделении Института истории материальной культуры).

Спицын одним из первых начал рассматривать историю как комплексную науку, неотъемлемой частью которой считал археологию. Так, монография «Расселение древнерусских племён по археологическим данным» (1899) представляет собой успешный опыт сопоставления летописных и археологических данных.

Спицын составил также первые научные руководства по археологическим разведкам и раскопкам.

Труды и публикации 
 — автор около трёхсот научных работ и публикаций. Некоторые из них:
 По поводу доказательств о новгородском происхождении вятчан, 1880
 Каталог древностей Вятского края, 1882
 Свод летописных известий о Вятском крае / Сост. А. Спицын. — Вятка: Губ. тип., 1883
 Орфографический словарь с присоединением повторительного курса русской орфографии. Сост. преп. рус. яз., словесности и педагогики А. Спицын. — Вятка: тип. Куклина, 1883
 Вятская старина. — Вятка: Губ. тип., 1884
 История рода Рязанцевых. — Вятка: Губ. тип., 1884
 Азбука для школьного и домашнего обучения грамоте. Соч. А. Новикова (псевд. А. Спицына, преп. Вят. жен. гимназии). — Вятка: тип. Куклина, 1886
 Программа для описания доисторических древностей Вятской губернии. — Вятка: тип. Куклина, 1886
 Земля и люди на Вятке в XVII столетии : Очерк истории землевладения. — Вятка: Губ. тип., 1886
 Подати, сборы и повинности на Вятке в XVII ст. — Вятка: Губ. тип., 1887
 Новые сведения по доисторической археологии Вятского края. — Вятка: Губ. тип., 1887
 I. Местное и областное управление на Вятке до XVIII века; II. К истории вятских инородцев. Сост. А. Спицын. — Вятка: Губ. стат. ком., 1888
 Вещественные памятники древнейших обитателей Вятского края: (Реф., посвящ. 8 Археол. съезду). Сост. А. Спицын. — Вятка: Губ. тип., 1889
 I. Вещественные памятники древнейших обитателей Вятского края; II. Древнейшая судьба Вятской области. Сост. А. Спицын. — Вятка: Губ. стат. ком., 1889
 Систематический указатель статей местного отдела неофициальной части Вятских губернских ведомостей. (1838—1890) Сост. А. Спицын. Вып. 1-2. — Вятка: Губ. тип., 1890—1891
 История Вятского главного народного училища: (1786—1811 г.). Сост. А. Спицын. — Вятка: Губ. стат. ком., 1891
 Преподаватели русского языка и словесности Вятской гимназии в 1811—1865 г. Сост. А. Спицын. — Вятка: Губ. стат. ком., 1891
 Костеносные городища на Северо-востоке России, 1892
 Оброчные земли на Вятке в XVII веке. — Казань: тип. Имп. ун-та, 1892
 Приуральский край. Археологические разыскания о древнейших обитателях Вятской губернии, 1893
 Производство археологических раскопок. Сост. А. Спицын — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. Уделов, 1895
 Курганы Санкт-Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского. Обраб. для изд. А. Спицын, чл. Имп. Археол. комис. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. Уделов, 1896
 Разбор, обработка и издание археологического материала. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1898
 Расселение древне-русских племен по археологическим данным. — Санкт-Петербург: тип. «В. С. Балашев и К°», 1899
 Гляденовское костище. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1901
 Древности бассейнов рек Оки и Камы. В обраб. чл. Археол. комис. А. А. Спицына. Вып. 1. Древности Камы по раскопкам А. А. Спицына в 1898 г. — Санкт-Петербург, 1901
 Археологические материалы и мелкие заметки. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1902
 Удлиненные и длинные русские курганы. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1903
 Новые сведения о городищах дьякова типа. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1905
 Белогостицкий клад 1836 г. — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1905
 Вещи с инкрустацией из Керченских катакомб 1904 г. — Санкт-Петербург, 1905
 Археологические разведки. Сост. А. Спицын, чл. Имп. Археол. комис.; Имп. Археол. комис. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. Уделов, 1908
 Краткий каталог Музея Имп. Русского археологического общества. Сост. А. Спицын, д. ч. О-ва, хранитель Музея Краткий каталог Музея Имп. Русского археологического общества. — Санкт-Петербург, 1908
 Археологические раскопки. Сост. А. Спицын, чл. Имп. Археол. комис.; Имп. Археол. комис. — Санкт-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910
 Торговые пути Киевской Руси. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 1911
 Саратовские древности: (Излож. реф. проф. А. А. Спицына, прочит. 11 июня 1912 г.) Саратовские древности. — Саратов, 1912
 Русская историческая география: учебный курс. Имп. Петроградский археологический ин-т. — Петроград: Тип. Я. Башмаков и К°, 1917, С. 68
 Древности Пензенской губернии. Труды Пензенского Общества Любителей Естествознания и Краеведения, выпуск VII. — Пенза, 1925
 Мои научные работы. Seminarium Kondakovianum, т. II. — Prague, 1928.

Семья 
 Супруга — Елена Александровна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Равдоникас В. И. Памяти А. А. Спицына (1858—1931) Сообщение ГАИМК, 1931, № 9/10.
 Спицын А. А. Мои научные работы. Seminarium Kondakovianum, т. II, Prague, 1928. Саханев В. В. А. А. Спицын. там же.
 Толстов В. А. Сотрудничество А. А. Спицына с Рязанской ученой архивной комиссией // История и практика археологических исследований. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, профессора А. А. Спицына. Санкт-Петербург, 26-30 ноября 2008 г. СПб.: СПбГУ, 2008.

Археологи России
Историки СССР
Археологи СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Вятской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Вятские краеведы
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Члены Таврической учёной архивной комиссии